Das HKFC Meco Invitational 2012 fand erstmals vom 14. bis 17. März 2012 in Hongkong statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2011/12 und gehörte zur Kategorie International 25. Es war mit 25.000 US-Dollar dotiert.

Im Finale traf Omar Mosaad auf Olli Tuominen, den er mit 3:11, 11:5, 11:8 und 11:4 bezwang. Dies war Mosaads erster Titel in der laufenden Saison und insgesamt siebter in seiner Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die vier besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Dick Lau einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2011/12
2012